Mehmed – popularne imię sułtanów tureckich:
 Mehmed I
 Mehmed II Zdobywca
 Mehmed III
 Mehmed IV
 Mehmed V
 Mehmed VI
 Mehmed (ok. 1521-1543) – książę (şehzade) osmański, pierwszy syn Sulejmana Wspaniałego i sułtanki Roksolany